Massrörelse kan syfta på:

 Massrörelse (politik) – uttryck använt av kommunistiska partier
 Massrörelse (geologi) – en geomorfolgiska process när jord, sten eller snö rör sig ner för en slänt
 Massrörelse (fysiologi) – kraftiga och långvariga kontraktioner i början av tjocktarmen